Tilemsi, comune del Mali nel circondario di Gao
Tilemsi, comune del Mali nel circondario di Goundam